Camilla Kerslake – cantante britannica
 Kevin Kerslake – regista statunitense
 Lee Kerslake – batterista rock britannico